Pyramidon může být:
 Pyramidon (medikament) – lék s účinnou látkou aminofenazonem (aminopyrinem)
 Pyramidon (varhanní rejstřík) – varhanní rejstřík tvořený krátkými dřevěnými píšťalami

Podobná slova 
 Pyramidion